Amphoe Rattanaburi (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Nordosten der Provinz Surin. Die Provinz Surin liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Rattanaburi grenzt an die folgenden Distrikte (von Süden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Non Narai, Sanom und Tha Tum in der Provinz Surin, an die Amphoe Suwannaphum und Phon Sai der Provinz Roi Et, sowie an die Amphoe Rasi Salai, Bueng Bun, Pho Si Suwan und Mueang Chan der Provinz Si Sa Ket.

Geschichte 
Rattanaburi war eine Mueang unter Mueang Surin, sie wurde während der Thesaphiban-Verwaltungsreform am Ende des 19. Jahrhunderts in den Amphoe-Status erhoben.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Rattanaburi ist in zwölf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 161 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die fehlenden Nummern (Geocodes) beziehen sich auf die Tambon, die heute zu Non Narai gehören.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Rattanaburi (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Rattanaburi sowie aus Teilen des Tambon Phai.

Außerdem gibt es zwölf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Rattanaburi (Thai: )
 That (Thai: )
 Kae (Thai: )
 Don Raet (Thai: )
 Nong Bua Thong (Thai: )
 Nong Bua Ban (Thai: )
 Phai (Thai: )
 Boet (Thai: )
 Nam Khiao (Thai: )
 Kut Kha Khim (Thai: )
 Yang Sawang (Thai: )
 Thap Yai (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Rattanaburi von amphoe.com (in Thai)

Rattanaburi